Os VI Jogos da CPLP foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Esta foi a primeira vez que o Brasil recebeu os jogos.

Modalidades 
Entre parenses o numero de medalhas de ouro destribuídas.
Atletismo (6)
Basquetebol (1)
Futebol (1)
Handebol (1)
Tenis (2)
Volei de Praia (2)

Quadro de Medalhas 
 País sede destacado.

Ver também 
 Jogos da CPLP
 Jogos da Lusofonia
 Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Ligações externas 
 

Jogos da CPLP
Eventos multiesportivos de 2008
Esporte no Brasil em 2008